Форсселль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Форсселль, Грю (род. 1973) — шведская телеведущая и радиоведущая.
 Форсселль, Карл (1917—2005) — шведский фехтовальщик-шпажист, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.
 Форсселль, Микаэль (род. 1981) — финский футболист немецкого происхождения.